El término atrapamoscas verdoso puede referirse a:

 Un nombre común de la especie Phyllomyias virescens.
 Un nombre común de la especie Empidonax virescens.